Den Namen Roter Turm (alte Schreibweisen: Rother Thurm, selten Rother Turm oder Roter Thurm) tragen folgende geographische Objekte:

Bauwerke

in Deutschland:
 Roter Turm (Bad Wimpfen), Bergfried in Bad Wimpfen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe Pfalz Wimpfen#Roter Turm
 Roter Turm (Bensheim), Befestigungsturm in Bensheim, Kreis Bergstraße, Hessen
 Roter Turm (Chemnitz), Bergfried in Chemnitz, kreisfreie Stadt in Sachsen
 Roter Turm (Crimmitschau), abgegangener Turm in Crimmitschau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Roter Turm (Friedberg), Turm der Stadtbefestigung in Friedberg (Hessen), Wetteraukreis, Hessen
 Roter Turm (Halle), Uhr- und Glockenturm in Halle (Saale), kreisfreie Stadt in Sachsen-Anhalt
 Roter Turm (Jena), Schalenturm der Stadtmauer in Jena, kreisfreie Stadt in Thüringen
 Roter Turm (Kamenz), Torturm in Kamenz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Roter Turm, Turm der Stadtbefestigung in Kirchheimbolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Roter Turm (Luckau), Torturm in Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Roter Turm (München), abgegangener Torturm in München, kreisfreie Stadt in Bayern
 Roter Turm (auch Haagsturm genannt), Turm der Stadtbefestigung in Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Roter Turm (Pouch), früherer Wehrturm, heute Aussichtsturm in Pouch, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Roter Turm (Trier, Kaiserstraße), auch Bastion Südallee genannt, Stadtmauerturm in Trier, Rheinland-Pfalz
 Roter Turm (Trier, Konstantinplatz), ein heute baulich getrennt stehender Teil des Kurfürstlichen Palais in Trier, Rheinland-Pfalz
 Roter Turm, Wasserturm des Schwellenwerks Kirchseeon, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Roter Turm (Belvedere), Pavillon im Schlosspark von Belvedere bei Weimar
in anderen Ländern:
 Roter Turm (Salzburg) (heute Freyschlössl genannt), Befestigungsturm in Salzburg, Österreich
 Roter Turm (Wien), abgegangener Turm der Stadtbefestigung in Wien, Österreich
 Roter Turm, ehemalige Befestigung am Roten-Turm-Pass, Rumänien
 Roter Turm (Winterthur), Hochhaus in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz
 Roter Turm, ehemalige Befestigung am Hafen der Stadt Alanya, Türkei
Wehrturm Rothenthurm, Teil einer abgegangenen Letzi am Sattel (Pass), Schweiz

die Berge
 Roter Turm (Lienzer Dolomiten), in Tristach, Bezirk Lienz, Tirol, Österreich
 Roter Turm (Venedigergruppe), Bezirk Lienz, Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Rothenthurm
 Roter-Turm-Pass
 Red Tower
 Red Towers
 Kokkinos Pyrgos
 Roter Turm des Todes
 Torres Vermelhas, Afrika